Regatul este un stat monarhic condus de un rege.

Termenul „Regat” se poate referi la:

Regatul (împărăția) cerului sau raiul
Vechiul Regat este numele dat Regatului României înainte de 1918
Vechiul Regat Egiptean, considerat de egiptologi începând cu a III-a dinastie egipteană
Cele Trei Regate a Coreei ce ocupau peninsula coreeană și Manciuria între Secolul I î.Hr. și Secolul VII î.Hr.
Dacia find considerat de unii istorici ca regat antic
Tracii au întemeiat regate precum Regatul Odris, Bythinia, Lycaonia, Frigia, Dacia,
Austrasia a reprezentat partea nord-estică a regatului francilor merovingieni,
Imperiul mongol era compus și din mai multe mai multe regate vechi chineze
Vizigoții prin secolul al VI-lea în Spania, organizează un regat cu capitala la Toledo, 
Imperiul German a avut în componență regate (Königreiche), mari ducate (Großherzogtümer).
Scandinavia, numele derivă de la mișcarea politică scandinavistă, activă la mijlocul secolului XIX, care urmărea unirea Danemarcei, Suediei și Norvegiei într-un singur regat unit.
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Vezi și

Legături externe